Табунщиковское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Красносулинском районе Ростовской области Российской Федерации.

Административный центр — село Табунщиково.

География 
Площадь Табунщиковского сельского поселения — 2192,5 км². Оно граничит с Садковским сельским поселением с северо-восточной стороны, Октябрьского района с юго-восточной и юго-западной сторон, Горненским городским поселениеми с территорией Пролетарского сельского поселения с северо-западной и с территорией Владимировского сельского поселения c западной стороны.

История 
Табунщиковское сельское поселение было образовано 1 января 2006 года.

Состав сельского поселения

Население

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Примечания

Ссылки 
 Табунщиковское сельское поселение на странице Красносулинского района

Муниципальные образования Красносулинского района
Сельские поселения Ростовской области